Alborow ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Alexandrowitsch Alborow (* 1990), russischer Fußballspieler
 Igor Alborow (* 1982), usbekischer Boxer
 Mirza Bakurowitsch Alborow (* 1987), russischer Fußballspieler